Stephen Miller puede referirse a:

 Stephen Miller (político) (1816-1881), político estadounidense
 Stephen Decatur Miller (1787-1838), político estadounidense
 Stephen Miller (atleta) (nacido en 1980), atleta británico
 Stephen Miller (operador político) (nacido en 1985), operador político estadounidense